Soós Lajos (1856–1902) költő
 Soós Lajos (1879–1972) zoológus, malakológus, paleontológus, az MTA tagja
 Soós Lajos (1910–1998) fafaragó népművész
 Soós Lajos (1918–2013) színművész
 Soós Lajos (1943–1980) bűnöző, rendőrgyilkos
 Soós Lajos fényképész, fotóriporter